

Села:
 Новопавлівка — Автономна Республіка Крим, Бахчисарайський район
 Новопавлівка — Автономна Республіка Крим, Джанкойський район
 Новопавлівка — Автономна Республіка Крим, Красноперекопський район
 Новопавлівка — Дніпропетровська область, Нікопольський район
 Новопавлівка — Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Новопавлівка — Донецька область, Волноваський район
 Новопавлівка — Донецька область, Краматорський район, Дружківська міська громада
 Новопавлівка — Донецька область, Краматорський район, Новодонецька селищна громада
 Новопавлівка — Донецька область, Покровський район
 Новопавлівка — Запорізька область, Бердянський район
 Новопавлівка — Запорізька область, Пологівський район
 Новопавлівка — Кіровоградська область, Новоукраїнський район, Помічнянська міська громада
 Новопавлівка — Кіровоградська область, Новоукраїнський район, Смолінська селищна громада
 Новопавлівка — Луганська область, Луганський район
 Новопавлівка — Миколаївська область, Баштанський район
 Новопавлівка — Миколаївська область, Вознесенський район
 Новопавлівка — Миколаївська область, Миколаївський район
 Новопавлівка — Миколаївська область, Первомайський район, Врадіївська селищна громада
 Новопавлівка — Миколаївська область, Первомайський район, Мигіївська сільська громада
 Новопавлівка — Одеська область, Березівський район
 Новопавлівка — Одеська область, Роздільнянський район, Захарівська селищна громада
 Новопавлівка — Одеська область, Роздільнянський район, Цебриківська селищна громада
 Новопавлівка — Харківська область, Ізюмський район, Барвінківська міська громада
 Новопавлівка — Харківська область, Ізюмський район, Куньєвська сільська громада
 Новопавлівка — Харківська область, Красноградський район
 Новопавлівка — Харківська область, Лозівський район
 Новопавлівка — Херсонська область, Бериславський район
 Новопавлівка — Херсонська область, Скадовський район

Місцевість:
 Новопавлівка — район міста Кривого Рогу

Див. також 
 Новопавловка